

Колледж Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсільванія
 Колледж — переписна місцевість, штат Аляска

Див. також 
 Коледж (значення)